Il singolare del torneo di tennis Guzzini Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Daniele Bracciali 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (Campione)
 Daniele Bracciali (finale)
 Mark Hilton (primo turno)
 Andrea Stoppini (primo turno)

 Uros Vico (semifinali)
 Melvyn Op Der Heijde (secondo turno)
 Massimo Dell'Acqua (quarti di finale)
 Giorgio Galimberti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2005